Rachela – imię żeńskie
 Rachela – postać z biblijnych i midraszowych legend opisujących początki narodu żydowskiego, żona patriarchy Jakuba
 Rachela – postać z Wesela Stanisława Wyspiańskiego

Zobacz też 

 Rachel – miejscowość w USA